Nawowuna ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Aprot Nawowuna (* 1994), kenianische Langstreckenläuferin
 Grace Loibach Nawowuna (* 2003), kenianische Langstreckenläuferin